Финци (, , Fintzi, Finţi, ):
 Финци, Александр (; 19101972) ― румынский кинорежиссёр и актёр
 Финци, Грациане (род. 1945) — французский композитор.
 Финци, Джеральд (1901, Лондон — 1956, Оксфорд) ― британский композитор
 Финци, Ицхак (; род.1933)
 Финци, Самуэль (род. 1966) — болгарский и немецкий актёр театра и кино.

См. также 
 Сад Финци-Контини () — фильм Витторио Де Сика.

Ссылки